Арто́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південь від Парижа, 140 км на південь від Орлеана, 13 км на південь від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 459 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1216,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Артон на сайті французького Національного інституту географії
 Артон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Артон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр